Westdorp (Drenthe), dorp in de Nederlandse provincie Drenthe
 Westdorp (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Westdorp Buurt, voormalige buurtschap in de Nederlandse provincie Gelderland
 Westdorpe, een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland

Zie ook:
Westendorp (doorverwijspagina)